Amerikai Egyesült Államok
 Ashwood (Dél-Karolina)
 Ashwood (Oregon)
 Ashwood (Tennessee)
 Ashwood (Texas)
 Ashwood (Virginia)
 Ausztrália
 Ashwood (Victoria)
 Egyesült Királyság
 Ashwood (Staffordshire)